Hendrick van der Borcht ist der Name folgender Personen:

* Hendrick van der Borcht der Ältere (1583–1651), niederländischer Maler und Kupferstecher 
 Hendrick van der Borcht der Jüngere (1614–1666/1676), niederländischer Maler und Kupferstecher